

Toponyme
Gumery est une commune française, située dans le département de l'Aube

Patronyme
Charles Gumery, sculpteur
Adolphe Gumery, peintre

Homonymie de patronyme